Un sacchetto di biglie – romanzo di Joseph Joffo pubblicato nel 1973
 Un sacchetto di biglie – film del 1975 diretto da Jacques Doillon
 Un sacchetto di biglie – film del 2017 diretto da Christian Duguay